Anjou Mária mallorcai királyné (1290–1346/47), II. (Sánta) Károly nápolyi király lánya
Anjou Mária tarantói hercegnő (1309 előtt–1368), Conversano apátnője, I. Fülöp tarantói herceg, címzetes konstantinápolyi latin császár lánya
Anjou Mária tarantói hercegné (1328–1366), Károly calabriai herceg lányként I. (Bölcs) Róbert nápolyi király unokája
Anjou Mária magyar királyi hercegnő (1365–1366), I. (Nagy) Lajos magyar király elsőszülött lánya
Anjou Mária durazzói hercegnő (1369–1371), III. (Durazzói) Károly nápolyi király, II. Károly néven magyar király idősebb lánya
Anjou Mária (1371–1395) magyar királynő, I. (Nagy) Lajos magyar király harmadszülött lánya
Anjou Mária (megh. fiatalon), I. (Durazzói) László nápolyi király természetes lánya
Anjou Mária francia királyné (1404–1463), II. Lajos (címzetes) nápolyi király lánya